

Geografia 
 Delia – comune della provincia di Caltanissetta, Italia
 Delia – città del Kansas, Stati Uniti d'America
 Delia – villaggio situato nella provincia dell'Alberta, nella divisione No. 5., in Canada

Persone
 Delia – cantante e personaggio televisivo rumena
 Adrian Delia – politico e avvocato maltese
 Alfred Delia – ex calciatore maltese
 Joe Delia – musicista statunitense
 Marcos Delía – cestista argentino con cittadinanza italiana

Altro 
 395 Delia – asteroide scoperto nel 1894
 Delia – antico capo d'abbigliamento di origine polacca
 Delia – nome proprio di persona, femminile di Delio
 Delia di Ostuni –, nome dato ai resti antichi circa  anni di una gestante ritrovati nel parco archeologico e naturalistico di Santa Maria D'Agnano presso Ostuni
 Cratere Delia – cratere lunare
 Delia – nome del carattere utilizzato per gli elenchi telefonici